

Patronyme 
 est un nom de famille porté notamment par :
 Charles Boucher d'Orsay (1641-1714), conseiller au parlement de Paris, prévôt des marchands de Paris et conseiller d'État ;
 Jean-François Louis d'Orsay (1772-1843), général français ;
 Alfred d'Orsay (1801-1852), artiste peintre, sculpteur, dandy et mécène français.
 est un nom de famille porté notamment par :
 Brooke D'Orsay (née en 1982), actrice canadienne anglophone.

Autres 
 Orsay, une commune française, située dans le département de l'Essonne et la région Île-de-France
 Campus universitaire d'Orsay, une antenne de la faculté des sciences de Paris devenue un site de l'université Paris-Sud (aujourd'hui partie de l'université Paris-Saclay)
 Quai d'Orsay, un quai de la Seine à Paris, où se trouve notamment le ministère des Affaires étrangères, qu'il désigne par métonymie, et dont une partie est devenue quai Anatole-France
 Palais d'Orsay, un édifice officiel français construit au début du  et incendié en 1871 lors de la Commune de Paris 
 Gare d'Orsay ou Gare d'Orléans, une ancienne gare parisienne mise en service en 1900, édifiée à l'emplacement de l'ancien Palais d'Orsay
 Théâtre d'Orsay, un théâtre disparu, sis dans l'ancienne Gare d'Orsay
 Musée d'Orsay, un musée parisien sis dans l'ancienne Gare d'Orsay
 Orsay, une île d'Écosse
 D'Orsay (parfums), une maison de parfum française
 , une entreprise de mode allemande, propriété du groupe Mulliez de 1975 à 2022

Voir aussi 
 Orcet

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme